Нидерландская школа, предпочтительно франко-фламандская школа  — группа композиторов французского (валлонского) и фламандского происхождения родом из южных областей Исторических Нидерландов: Эно, Брабанта и Фландрии, работавших со второй трети XV до конца XVI веков преимущественно за пределами своей родины — на территории (современных) Италии, Франции, Германии, Австрии.

Термин «нидерландская школа» ввёл в обиход науки австрийский музыковед Р. Г. Кизеветтер (1829).

Общая характеристика 
Основное место в творчестве композиторов нидерландской школы занимала (католическая) церковная многоголосная музыка: мессы, магнификаты, обработки псалмов, антифонов, гимнов и прочих григорианских песнопений. Вместе с тем, композиторам нидерландской школы принадлежит много светской музыки, прежде всего, многоголосные песни в разных песенных жанрах — на французском (шансон), итальянском, фламандском, немецком (Lied) и других языках. Духовные и светские черты свободно сочетались в главном «учёном» жанре эпохи — мотете. В творчестве Жоскена Депре главенствующей стала новая разновидность этого жанра — мотет со сквозной имитацией.

Несмотря на крайнее разнообразие жанров и композиционных техник, нидерландскую школу принято ассоциировать с вокальным многоголосием, написанным по законам имитационной полифонии.

Периодизация  
В нидерландской школе обычно выделяют несколько исторических периодов, причём каждый последующий период начинается ещё в рамках предыдущего.

 1-й период, первая нидерландская школа, ныне её чаще именуют бургундской; название указывает на деятельность композиторов этого периода при дворах бургундского герцога, середина XV в., представители Гийом Дюфаи, Жиль Беншуа и Антуан Бюнуа. Для мастеров «первой нидерландской школы» важным оказался творческий опыт английского композитора Джона Данстейбла.
 2-й период, вторая нидерландская школа, 50-е годы XV в. — начало 16 в., представители Йоханнес Окегем, Александр Агрикола, Хайне ван Гизегем, Якоб Обрехт;
 3-й период, 80-е годы XV в. — 1521 г.; центральная фигура — Жоскен Депре;
 4-й период, 1520—1560 гг., творчество Николя Гомберта и Климента-не-Папы;
 5-й период, середина и конец XVI в., деятельность Орландо Лассо и Филиппа де Монте.

Впрочем, этого разделения на периоды музыковеды придерживаются нестрого. К нидерландской школе относят также Антуана Брюмеля, Луазе Компера, Пьера де ла Рю, Хенрика Изака, Генриха Финка, Адриана Вилларта,Чиприано де Роре и других композиторов.

Влияние нидерландской школы распространилось за пределы эпохи Возрождения. Технику нидерландских полифонистов глубоко изучали выдающиеся композиторы последующих эпох — И. С. Бах, М.И.Глинка, С.И.Танеев, А. фон Веберн и мн. др.

Литература 
 Коннов В. Нидерландские композиторы XV—XVI веков. Ленинград: Музыка, 1984.
 Лебедев С.Н. Нидерландская школа // Большая российская энциклопедия. Т.22. М., 2013, с.611.

Культура Нидерландов
Музыка эпохи Возрождения
Композиторские школы